Се́льское поселе́ние «Деревня Высокое» — муниципальные образования в Калужской области России:

 Сельское поселение «Деревня Высокое» — в Думиничском районе.
 Сельское поселение «Деревня Высокое» — в Куйбышевском районе.